Senekowie (ang. Seneca) – plemię Indian północnoamerykańskich
 Piper PA-34 Seneca – lekki samolot

 Seneca – rzeka w USA, w stanie Nowy Jork
 Seneca (ang. Seneca Lake) – jezioro w USA, w stanie Nowy Jork

Miejscowości w USA:
 Seneca – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Seneca – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Seneca – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Seneca – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thomas
 Seneca – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Seneca – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Grant
 Seneca – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Seneca – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Oconee
 Seneca – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Seneca – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Seneca – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Seneca – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Seneca – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Seneca (ang. Seneca Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Seneca (ang. Seneca Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Seneca (ang. Seneca Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Seneca (ang. Seneca Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Seneca (ang. Seneca Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Seneca (ang. Seneca Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Seneca (ang. Seneca County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Seneca (ang. Seneca County) – w stanie Ohio

Zobacz też 
 Seneka Starszy (Lucius Annaeus Seneca Rhetor) (ur. 55 r. p.n.e., zm. 40 r. n.e.) – rzymski retor, ojciec Seneki Młodszego;
 Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca Minor) (ur. 4 r. p.n.e., zm. 65 r. n.e.) – rzymski filozof stoicki.